El término batalla de Poitiers alude, en esta enciclopedia, a dos enfrentamientos:

a la Batalla de Poitiers, que tuvo lugar el 10 de octubre del año 732, entre los francos de Carlos Martel y los sarracenos, también conocida como Batalla de Tours;
a la Batalla de Poitiers, también conocida como Segunda Batalla de Poitiers, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1356, entre Francia e Inglaterra, como parte de la Guerra de los Cien Años.